Topólia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Topólia (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Megáli Tsoúka (kulle i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Kástron (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Voiotías, 

Robotskapade Greklandförgreningar